FN steht für:

 Angola nach dem ICAO-Code
 fundamental number, die Anzahl der Chromosomenarme im Karyotyp eines Lebewesens
 Deutsche Reiterliche Vereinigung oder allgemein die Fédération Équestre Nationale (Nationale Reiterliche Vereinigung unterhalb des internationalen Dachverbandes FEI)
 Fachvereinigung Niederländisch
 Fahrpreisnacherhebung
 Familienname, Abkürzung insbesondere in der Genealogie
 Festnetz, unternehmensprachliche Abkürzung für Festnetztelefonie
 Firmenbuchnummer
 Forces Nouvelles de Côte d’Ivoire, ivorische Rebellengruppe
 Forza Nuova, rechtsextreme Partei in Italien
 Fränkische Nachrichten, Tageszeitung, Region Tauberbischofsheim
 „Französisch Natur“, eine umgangssprachliche Bezeichnung einer sexuellen Praktik, siehe Oralverkehr 
 Front National (Belgien), ehemalige rechtsextreme Partei im französischsprachigen Teil Belgiens
 Front National (Frankreich), eine nationalistische französische Partei
 Front national (Résistance), ein Teil der französischen Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten, gegründet im Mai 1941
 Kongregation der Heiligen Familie von Nazareth, ein Männerorden in der römisch-katholischen Kirche
 Regional Air Lines (IATA-Code), marokkanische Fluggesellschaft
 Fastjet Airlines (IATA-Code), tansanische Fluggesellschaft

FN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Bodenseekreis (für Friedrichshafen)
 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Mysen in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Neuseeland
 Spanien: Fuerzas Navales (Marine), siehe Armada Española

F.N. steht für:

 Fabrique Nationale Herstal, belgischer Waffenhersteller
 FN-Automobile, Autosparte von F.N.
 FN-Motorräder, Motorradsparte von F.N.

Fn steht für:

 Fn-Taste, Taste auf Notebook-Tastaturen zum Aufruf von Zusatzfunktionen
 Funktion (Objekt), der Wesenszweck eines Gegenstandes
 Fußnote

fn steht für:

 „falsch negativ“ (bzw. englisch false negative), das Ergebnis eines statistischen Tests

FN